Tetsuya steht für:

 einen männlichen japanischen Vornamen
 einen Asteroiden, siehe (4343) Tetsuya